Кереметь — значения:
 Кереметь, Керемет, Киремет — языческий термин.
 Кереметь — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области
 Кереметь (Ново-Чекурская лесостепь) — памятник природы регионального значения в Дрожжановском районе Республики Татарстан.